Theresienstadt (stad), een stad in Tsjechië
Theresienstadt (concentratiekamp), een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog